Binge (; стилизован под заглавные буквы) — второй мини-альбом американского рэпера Machine Gun Kelly, выпущенный 21 сентября 2018 года на лейблах Bad Boy Records и Interscope Records. Он включает в себя сингл «Rap Devil», дисс-трек, направленный против Эминема.

Оценки 

Binge получил в основном отрицательные или нейтральные отзывы, критики ссылались на отсутствие лирического содержания, уникального звучания и зависимость MGK от его вражды с Эминемом. В результате мини-альбом имеет только одну звезду в американском iTunes.

Коммерческий приём 
В Соединённых Штатах мини-альбом дебютировал под номером 24 на Billboard 200, в первую неделю было продано 21 519 экземпляров. На второй неделе он опустился до 111-го места, а на третьей пропал.

Список композиций 
Информация взята с Tidal.

Комментарии
 Все треки стилизованы под заглавные буквы.

Чарты

Примечания 

Мини-альбомы 2018 года
Дебютные мини-альбомы 2018 года
Альбомы Machine Gun Kelly
Альбомы, спродюсированные Ronny J